Plodóvoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Plodóvoie (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia